David Hunt (diplomaat) (1913-1998), Brits ambassadeur
 Dave Hunt (apologeet) (1926-2013), Amerikaans theoloog
 David Hunt (ornitholoog) (1934-1985), Brits ornitholoog en vogelspieder
 David Hunt (zeiler) (1934), Brits zeiler
 David Hunt (rechter) (1935-2019), Australisch opperrechter en rechter voor het Joegoslavië-tribunaal
 David Hunt (botanicus) (1938), Brits botanicus en taxonoom
 David Hunt (politicus) (1942), Brits conservatief politicus
 David Hunt (acteur) (1954), Brits acteur
 David Hunt (coureur) (1960), Brits coureur
 Dave Hunt (politicus) (1967), lid en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Oregon
 David Hunt (voetballer) (1982), Brits voetballer
 Dave Hunt (zanger), Brits heavymetalzanger